Уолкотт () — фамилия английского происхождения.

Известные носители 
 Уолкотт, Барбадос Джо (1873—1935) — барбадосский боксёр.
 Уолкотт, Грегори (1928—2015) — американский актёр.
 Уолкотт, Дерек (1930—2017) — поэт и драматург.
 Уолкотт, Джеймс (род. 1952) — американский журналист, известный критикой современных СМИ.
 Уолкотт, Дженнифер (род. 1977) — американская фотомодель и актриса.
 Уолкотт, Джерси Джо (1914—1994) — американский боксёр.
 Уолкотт, Кешорн (род. 1993) — тринидадский легкоатлет, олимпийский чемпион 2012 года в метании копья.
 Уолкотт, Клайд (1926—2006) — вест-индийский игрок в крикет.
 Уолкотт, Колин (1945—1984) — американский музыкант.
  (, 1860—1940) — американская художница и натуралист.
  (1726—1797) — американский государственный деятель, 3-й губернатор штата Коннектикут.
 Уолкотт, Оливер (1760—1833) — американский государственный деятель, 2-й министр финансов США, 9-й губернатор штата Коннектикут.
 Уолкотт, Тео (род. 1989) — английский футболист.
 Уолкотт, Чарльз (1906—1987) — американский композитор, автор музыки к мультфильмам.
 Уолкотт, Чарлз Дулиттл (1850—1927) — американский палеонтолог.

Топонимы 
 Уолкотт — административно-территориальный округ в штате Миннесота, США.